

Presentación previa 
El canadiense Vasek Pospisil fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El chipriota Marcos Baghdatis ganó el título, derrotando en la final al uzbeko Farrukh Dustov por 7-66, 6-3.

Cabezas de serie 

  Marcos Baghdatis (CAMPEÓN)
  Jimmy Wang (Primera ronda)
  Ante Pavić (Primera ronda)
  Farrukh Dustov (FINAL)

  Daniel Evans (Segunda ronda)
  James Ward (Semifinales)
  Hiroki Moriya (Primera ronda)
  Alex Bogomolov Jr. (Cuartos de final)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Vancouver 2014